Racer steht für:

 Racer, eine Rennsimulation
 Racer X, eine US-amerikanische Speed-Metal-Band
 Daewoo Racer, ein Automodell

 verschiedene Achterbahnen
 Racer, in Cedar Point
 Racer, in Kennywood
 The Racer, in Kings Island

 Racer (OWL Reasoner)

Sonstiges:
 Racer Rocks, Gruppe von Klippenfelsen im Palmer-Archipel, Antarktis